Кезак — коммуна во Франции, в департаменте Канталь
 Кезак — коммуна во Франции, в департаменте Лозер